Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем у мужчин на Олимпиаде 2000 года проводились с 21 по 22 сентября. Приняли участие 80 спортсменов из 73 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Заплыв 9

Заплыв 10

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
20 августе 2004, в 20:09 по местному времени

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 100–109   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000